Le Schtroumpf qui marchait sous l'eau est le septième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs de Peyo publié par Le Lombard en 1994.

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : L'Ombre de l'Apprenti Schtroumpf et Le Schtroumpf peureux.

Synopsis

Le Schtroumpf qui marchait sous l'eau 
Alors que le Schtroumpf grognon et le Schtroumpf maladroit rapportaient de chez Dame Nature une potion et le cadeau de la Schtroumpfette, leur bateau est renversé par le grand brochet. De retour au village, ils racontent leur histoire au Grand Schtroumpf et tous les moyens sont mis en œuvre afin de repêcher le cadeau de la Schtroumpfette...

L'Ombre de l'Apprenti Schtroumpf 
À la suite de l'utilisation maladroite de produits dangereux, l'Apprenti Schtroumpf ne se rend pas compte que son ombre s'est détaché lui. Elle sema très vite la pagaille dans le village. Le Grand Schtroumpf comprit ce qui s'était passé et demande que l'on l'attrape. Cependant ce ne sera pas facile de piéger cet être malin et cruel qui voudra plus tard faire vivre les ombres de tous les Schtroumpfs...

Le Schtroumpf peureux

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1994